Vasil Levski kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vasil Levski (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Vasil Levski (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Opan, 
 Vasil Levski (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar